Булыгина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Булыгина (Фролина), Анна Алексеевна (род. 1984) — российская и корейская биатлонистка.
 Булыгина, Ирина Иосифовна (род. 1967) — белоруская футболистка, тренер.
 Булыгина, Татьяна Вячеславовна (Шмелёва; 1929—2000) — российский языковед и педагог.